

Sport
En sport, un carton jaune est un avertissement adressé à un joueur par l'arbitre.

Cinéma
 Carton jaune est un film de David Evans.

Littérature
 Carton jaune est un roman de Nick Hornby.

Voir aussi 
 Carte jaune
Homonymie de titre